Tyro Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tyro Township (Minnesota)
 Tyro Township (North Carolina)